Prinz Adalbert ist der Name folgender Personen:

Prinz Adalbert ist der Name folgender Schiffe:
 Prinz Adalbert (Schiff, 1895), Doppelschraubendampfer der Kieler Reederei Sartori & Berger
 Prinz Adalbert (Schiff, 1903), Doppelschraubendampfer der HAPAG, 1902 von der Bremer Vulkan gebaut

Siehe auch:
 Prinz-Adalbert-Klasse, Klasse von Großen Kreuzern